Алье́нде () — город в Мексике, штат Коауила, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Поселение было основано на основании указа губернатора штата  от 16 марта 1826 года, под названием Сан-Хуан-де-Мата. 26 июля 1826 года Хосе Франсиско Мадеро провёл межевание и разметку для строительства домов и улиц.

В 1827 году поселению был присвоен статус вилья, а в 1832 году она была переименована в Альенде, в честь национального героя, одного из лидеров в войне за независимость — Игнасио Альенде. 23 июня 1923 года поселению был присвоен статус города.

В марте 2011 года произошла , в результате которой погибли 300 человек.

Фотографии

Примечания 

Города Коауилы